Taylorsville ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Taylorsville (Georgia)
 Taylorsville (Indiana)
 Taylorsville (Iowa)
 Taylorsville (Kalifornien)
 Taylorsville (Kentucky)
 Taylorsville (Maryland)
 Taylorsville (Mississippi)
 Taylorsville (North Carolina)
 Taylorsville (Ohio)
 Taylorsville (Pennsylvania)
 Taylorsville (Tennessee)
 Taylorsville (Texas)
 Taylorsville (Utah)
 Taylorsville (Virginia)